Альмасан () — испанская фамилия и топоним.

Топоним 
 Альмасан — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Альмасан — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Фамилия 
 Альмасан, Мигель (род. 1982) — мексиканский футболист, защитник.